All the Way… A Decade of Song — первый англоязычный сборник лучших хитов канадской певицы Селин Дион, выпущенный 12 ноября 1999 года через Sony Music Entertainment.

Альбом стал коммерчески успешным во всём мире и достиг номера один во всех крупных музыкальных рынках мира. В Соединённых Штатах, по данным Nielsen SoundScan продано более 8 млн копий. Также, более 5 млн копий продано в Европе, 2 млн копий в Японии и 1 млн копий в Канаде. В течение первых двух лет с момента его выпуска альбом был продан тиражом более 17 млн копий по всему миру.

Предыстория 
После десяти лет нахождения в центре внимания, Селин Дион решила пойти в отпуск: «Я с нетерпением жду, чтобы не было ни графика, ни давления, чтобы не заботиться о том, идёт ли дождь или нет, чтобы побыть с семьёй и друзьями, готовить дома. Я не хочу никакого давления на некоторое время». Но прежде, чем Дион отправилась в свою двухлетнюю передышку от музыкальной индустрии, которая началась с 1 января 2000 года, она подготовила альбом All the Way… A Decade of Song в довершение десятилетнего периода, за который продала более 100 млн пластинок по всему миру. В 90-е годы Дион превратилась из регионального канадского успеха в одного из самых успешных поп-артистов в мире. В то время она выпустила семь альбомов на английском языке, начиная с альбома Unison, выпущенного в 1990 году и заканчивая All the Way… A Decade of Song, а также записала шесть новых альбомов на французском языке, получив множество наград, включая Грэмми.

Процесс объединения треков для All the Way… A Decade of Song был трудоёмким для всех участников, от балансировки количества хитов и новых песен до того, чтобы каждый из последних треков показал новую сторону Дион. «У нас были почасовые разговоры о том, что должна быть комбинация. Мы хотели убедиться, что у нас есть новые звуки, и что мы смогли добраться до новых мест», — сказал Джон Доэлп, со-исполнительный продюсер альбома. Со-исполнительный продюсер Вито Лупрано добавил: «Первая идея была — записать три новых песни, на что Дион сказала: „Давайте пять“, её счастливое число. Но у нас было так много замечательных песен, что мы решили записать девять. Из них мы решили включить в сборник семь песен.»

Альбом содержит девять лучших хитов (десять в японской версии) и семь новых песен. Среди соавторов: Макс Мартин; Роберт Джон «Матт» Ланг; Джеймс Хорнер и Уилл Дженнингс, которые написали «My Heart Will Go On»; французский автор песен и продюсер Люк Пламондон; Дайан Уоррен и Дэвид Фостер. В декабре 1999 года, песня «Then You Look at Me», написанная Дженнингсом и Хорнером была включена в саундтрек к фильму Двухсотлетний человек с Робином Уильямсом в главной роли; и песня Пламондона «Live (for the One I Love)», которая была переведена с франзуского языка, в феврале 2000 года появилась в альбоме французского мюзикла Notre-Dame de Paris.

Sony Music Entertainment выпустила девять разных версий сборника, с учётом индивидуального успеха Дион в Северной Америке, Европе, Франции, Австралии / Новой Зеландии, Азии, Японии, Латинской Америке и Бразилии.

DVD 
В 2001 году Sony Music Entertainment выпустила All the Way… A Decade of Song & Video на DVD. Он включает музыкальные видео на песни «If Walls Could Talk» и «Then You Look at Me», которые не были выпущены как синглы. Также содержит видео с выступления в 1999 году на специальном телевизионном шоу CBS с песнями «All the Way» и «The First Time Ever I Saw Your Face», и видеоклипы на синглы с альбома All the Way… A Decade of Song: «That’s the Way It Is», «Live (for the One I Love)» и «I Want You to Need Me». DVD также включает предыдущие хиты, некоторые из них записаны в живых версиях во время концерта Live in Memphis. В конце 2003 года, в Европе и Австралии Sony Music Entertainment выпустила комбо из All the Way… A Decade of Song CD и All the Way… A Decade of Song & Video DVD.

Промо 
7 октября 1999 года Селин Дион записала второе специальное телевизионное шоу на CBS, которое прошло в Radio City Music Hall в Нью-Йорке. Она исполнила: «Love Can Move Mountains», «To Love You More», «That’s the Way It Is» (c ’N Sync), «All the Way» (виртуальный дуэт с Фрэнком Синтарой), «The First Time Ever I Saw Your Face» и попурри «Here We Are»/«Because You Loved Me»/«Conga» в дуэте с Глорией Эстефан. Шоу было показано 22 ноября 1999 года и было второй самой популярной программой в то время. В конце 1999 года, прежде чем сделать двухлетний перерыв в музыкальной карьере, Дион исполняла «That’s the Way It Is» на разных телевизионных программах и церемониях награждений. 31 декабря 1999 года певица дала свой последний концерт в Molson Center в Монреале, с гостем Брайаном Адамсом и множеством франко-канадских певцов.

Синглы 
Песня «That’s the Way It Is» была выпущена как первый сингл с альбома в ноябре 1999 года. Он достиг #6 в американском чарте Billboard Hot 100 и стал хитом, попавшим в Топ-10 по всему миру. В феврале 2000 года, песня «Live (for the One I Love)» была выпущена как второй сингл в некоторых странах Европы и в марте того же года, был выпущен следующий сингл «The First Time Ever I Saw Your Face» в Великобритании, который достиг #19. Вторым североамериканским синглом стала песня «I Want You to Need Me», которая была выпущена в апреле 2000 года и достигла вершины чарта Canadian Singles Chart.

Принятие общественности

Отзывы критиков 
В целом альбом All the Way… A Decade of Song получил положительные отзывы от музыкальных критиков.

Коммерческий успех 
All the Way… A Decade of Song дебютировал под #3 в американском чарте Billboard 200 с продажами 303,000 копий в первую неделю. Благодаря специальному телевизионному шоу на CBS, на второй неделе певица получила прирост 30 % (394 000 экземпляров), и третий альбом номер один в своей карьере. На следующей неделе All the Way… A Decade of Song продолжал оставаться на первом месте, продав ещё 328,000 копий. На четвёртой неделе альбом упал на #2 с продажами 415,000 копий. На пятой неделе он снова возглавил чарт с продажами 537,000 копий. С самыми большими продажами на шестой неделе — 640,000 копий, альбом снова упал на #2.

В Канаде All the Way… A Decade of Song дебютировал под #1. Был продан 1 млн копий и альбом получил бриллиантовую сертификацию от Канадской ассоциации звукозаписывающих компаний (CRIA).

Альбом возглавил чарты по всему миру и в различных странах был сертифицирован мульти-платиновым. В течение первых двух лет с момента его выпуска, альбом был продан в размере более 17 млн копий по всему миру.

Награды 
В 2000 году альбом получил награду Japan Gold Disc Awards в номинации «Международный поп-альбом года». Дуэт с Фрэнком Синатрой «All the Way» получил номинацию в категории «Лучшее совместное вокальное поп-исполнение» на 43-й церемонии «Грэмми».

Список композиций

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

Чарт десятилетия

История релиза

Примечания 

Сборники 1999 года
Альбомы Селин Дион
Альбомы, спродюсированные Уолтером Афанасьеффом
Альбомы, спродюсированные Максом Мартином
Альбомы, спродюсированные R. Kelly
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums
Сборники Columbia Records
Сборники Epic Records
Альбомы, спродюсированные Дэвидом Фостером